8-й меридиан — воображаемая линия на поверхности Земли:
 8-й меридиан восточной долготы
 8-й меридиан западной долготы

См. также 
 8-я параллель